Desa Karangwuni kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 110,85), 
 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,81, long 110,75), 
 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,92, long 110,09), 
 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -8,05, long 110,74), 
 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -8,05, long 110,77), 
 Desa Karangwuni (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar